maślanka – napój mleczny
 maślanka – rodzaj grzybów z rodziny pierścieniakowatych
 Maślanka – miejscowość w Polsce
 Maślanka  – miejscowość na Ukrainie

Osoby o nazwisku Maślanka:
 Franciszek Maślanka (1880-1962) – polski polityk, działacz PSL „Piast”. 
 Jerzy Maślanka (ur. 1886, zm. 1961) – polski taternik, alpinista i inżynier
 Józef Maślanka (zm. 1941) ps. Rotecki – zastępca Komendanta Obwodu Zamojskiego ZWZ 
 Józef Maślanka (ur. 1883, zm. 1968) – polski żołnierz i polityk
 Julian Maślanka (ur. 1930, zm. 2020) – polski historyk literatury i edytor
 Maria Maślanka-Soro – polska italianistka, profesor nauk humanistycznych
 Mariusz Maślanka (ur. 1964) – polski panczenista
 Mariusz Maślanka (ur. 1975) – polski pisarz
 Paulina Maślanka (ur. 1981) – polska wokalistka i autorka 
 Paweł Maślanka (ur. 1951) – polski fizyk i matematyk
 Piotr Maślanka (ujednoznacznienie)
 Piotr Maślanka (ur. 1981) – polski wokalista, multiinstrumentalista
 Stanisław Maślanka (1924-2015) – polski żołnierz podziemia niepodległościowego 
 Wiesław Maślanka (ur. 1964) – polski instruktor harcerski ZHP, harcmistrz, naczelnik ZHP